Крамаренко Олександр Андрійович — український незалежний журналіст.
 Крамаренко Олександр Павлович — український журналіст та редактор, головний редактор журналу Деньги.ua.